Vote populaire peut faire référence à :
 Vote populaire dans les élections présidentielles américaines ;
 Votation populaire, en Suisse.